Tóth Beatrix (1967) olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó
 Tóth Beatrix (?) labdarúgó (Renova)